Ahmadi bezeichnet
 einen Anhänger der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya
 einen Ort in Kuwait, siehe Ahmadi (Kuwait)

Ahmadi ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad Ahmadi (1885–1944), iranischer Arzt und Serienmörder
 Ahmad Amir-Ahmadi (1884–1974), iranischer Militär, General der iranischen Armee und Minister des Iran
 Ahmad-Resā Ahmadi (* 1940), iranischer Lyriker und Kinderbuchautor
 Ajmal Ahmady (* 1978), afghanischer Diplomat und Politiker
 Ali Ahmadi, afghanischer Fußballspieler
 Atefeh Ahmadi (* 2000), iranische Skirennläuferin
 Aziz Mushabber Ahmadi (1932–2023), indischer Jurist
 Baz Mohammad Ahmadi (* 20. Jahrhundert), afghanischer Politiker und Gouverneur der Provinz Ghor
 Farid Ahmadi (* 1988), afghanischer Fußballspieler
 Gollaleh Ahmadi (* 1982), deutsch-iranische Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Gul Hussain Ahmadi, afghanischer Diplomat
 Karim El Ahmadi (* 1985), marokkanischer Fußballspieler
 Majed Hassan Al-Ahmadi (* 1992), Fußballspieler der Arabischen Emirate
 Mena Ahmadi (* 1997), deutsch-afghanische Fußballspielerin
 Mohammad Ahmadi (* 1957), iranischer Diplomat
 Moshtaq Ahmadi (* 1996), schwedisch-afghanischer Fußballspieler
 Mostafa Ahmadi Roschan (1979–2012), iranischer Chemiker
 Negin Ahmadi, kurdische Regisseurin
 Pegah Ahmadi (* 1974), iranische Dichterin und Literaturkritikerin
 Rahman Ahmadi (* 1980), iranischer Fußballspieler
 Salem Mouled Al-Ahmadi (* 1969), saudi-arabischer Leichtathlet
 Sandjar Ahmadi (* 1992), afghanischer Fußballspieler
 Wahid Ahmadi (* 1953), iranischer Diplomat
 Yadi Ahmadi (1952–2001), kurdischer Schriftsteller und Journalist
 Zahra Ahmadi (* 1979), britische Schauspielerin